Jou steht für:

 Automobiles A. Jou, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Jou (Murça), eine Gemeinde im Kreis Murça in Portugal